Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

 Billie Jean King (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1976